Судьба́:
 Судьба — совокупность всех событий и обстоятельств, которые предопределены и в первую очередь влияют на бытие человека, народа и тому подобное.
 «Судьба» — межгалактический корабль в телесериале «Звёздные врата: Вселенная».

Фильмы 
 «Судьба» — кинокомедия Майка Николса 1975 года с участием Джека Николсона и Уоррена Битти.
 Судьба — фильм, производство СССР, 1977 год.
 Судьба — фильм Юсефа Шахина, производство Египет, Франция, 1997 год.
 Судьба — фильм, производство Китай, 2008 год.